Аване́сов (Аване́сова) — фамилия армянского происхождения. Известные носители:

Аванесов 
 
 Аванесов, Варлаам Александрович (1884—1930) — советский государственный деятель.
 Аванесов, Вадим Сергеевич (род. 1937) — советский и российский специалист в области измерений в общественных науках и разработки научно обоснованных тестов.
 Аванесов, Владимир Николаевич (1931—2008) — советский и российский врач-курортолог, заслуженный врач Российской Федерации, Почётный гражданин Анапы.
 Аванесов, Георгий Амбарцумович (1922—1984) — советский дирижёр.
 Аванесов, Константин Жанович — советский конструктор кораблей в ЦМКБ «Алмаз».
 Аванесов, Николай Герасимович (?—1923) — участник Гражданской войны, секретарь барнаульского горрайкома.
 Аванесов (Аванесян), Родик (Рудик) Арамович (род. 1946) — советский футболист.
 Аванесов, Рубен Иванович (1902—1982) — российский языковед.
 
 Аванесов, Эдуард Сергеевич (1932—1995) — узбекский советский спортивный журналист, комментатор.



См. также 
 Аванесян
 Ованесов